

Persone 
 Bastien Vautier (n. 1998) – cestista francese. 
 Ben Vautier (n. 1935) – performance artist francese. 
 Benjamin Vautier (1829-1898) – pittore, docente e illustratore svizzero.
 René Vautier (1928-2015) – regista e sceneggiatore francese.

Pagine correlate 
 Gaultier
 Gautier
 Gauthier

en:Vautier